Miejscowości w Kanada:
 New Carlisle – miejscowość w prowincji Quebec, w regionie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Miejscowości w USA:
 New Carlisle – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie St. Joseph
 New Carlisle – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Clark